Dungeons and Dragons : Le Labyrinthe électronique est un jeu de société électronique édité par Mattel Electronics en 1980. 

Il s'agit d'un jeu où des figurines de guerriers se déplacent sur un plateau électronique sensitif à la recherche d'un trésor gardé par un dragon. Le jeu génère automatiquement un labyrinthe en début de partie en plaçant des murs et des portes aléatoirement, et gère à chaque tour l'état des portes (ouverte ou fermée) et les déplacements du dragon.

Accueil 
La revue Jeux et Stratégie juge le jeu , mais à la difficulté élevée et .

Notes et références 

Donjons et Dragons
Jeu de société
Jeu Mattel